Sergio Marchi può riferirsi a:
Sergio Marchi (1920-1979), calciatore.
Sergio Marchi (1956-), politico.
Sergio Marchi (1956-), scrittore.